Karl Marbach ist der Name folgender Personen:

* Karl Marbach (Bischof) (1841–1916), deutscher Geistlicher, Titularbischof von Paphus
 Karl Marbach (Verwaltungsjurist) (1909–nach 1974), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl-Heinz Marbach (1917–1995), deutscher Marineoffizier

Karl Marbach ist der Name folgender Unternehmen:

 Karl Marbach (Unternehmen), deutsches Werkzeug- und Maschinenbauunternehmen